Киёхара () — японская фамилия.

Известные носители:
 Киёхара-но Мотосукэ (908—990) — японский вака-поэт и аристократ периода Хэйан
 Киёхара Тама (1861—1939) — японская художница
 Киёхара-но Фукаябу (IX—X) — японский поэт периода Хэйан, прадед Киёхары-но Мотосукэ